Пам'ятники Гетьману Війська Запорозького Богданові Хмельницькому встановлені в багатьох містах і селах України. Загалом було дві «хвилі» встановлення пам'ятників Хмельницькому. Перша — починаючи від 1954 року і до кінця 1950-х, коли святкувалась 300-річниця Переяславської ради.

Тоді, і в наступні 1960—1980-і з'явилось доволі багато пам'ятників Хмельницькому, в тому числі і поза межами УРСР (у білоруському місті Гомелі, з яким також пов'язана діяльність гетьмана), чимало з таких монументів являли собою типові погруддя або фігури гетьмана зі здійнятою булавою у правиці. Відтак, Богдана Хмельницького, разом із Тарасом Шевченком, було обрано як історичну постать із дорадянської історії України, чий образ ідеалізувався, багато в чому спрощувався, в усякому разі піддавався героїзації. Таким чином, після Леніна і Шевченка, Богдан Хмельницький став однією з найпоширеніших постатей в УРСР, увічнених у вигляді пам'ятників (до популярних також належали російський поет Олександр Пушкін і революційний діяч Микола Островський).

Друга «хвиля», значно менша, настала із проголошенням державної незалежності України (1991) — в 1990-ті та 2000-ні. Цього разу пам'ятники Хмельницькому були встановлені, як, перш за все, українському полководцю та державному діячеві.

Найстаріший та найвідоміший у світі пам'ятник Богдану Хмельницькому встановлений у Києві. Встановлений 1888 року на Софіївській площі. 

Географічно пам'ятники Богданові Хмельницькому є по всій країні, але найбільше їх у Центральній Україні — на Черкащині, Хмельниччині, Дніпропетровщині та на Запоріжжі, із козацькими землями якої пов'язана, в першу чергу, діяльність гетьмана, а також на Львівщині. У обласному центрі, що носить ім'я гетьмана, — місті Хмельницькому — встановлено 4 пам'ятника, що є своєрідним рекордом для України та світу.

Україна

Київ 
У Києві встановлено три пам'ятники Богданові Хмельницькому:
 Пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софійській площі роботи скульптора Михайла Микешина, відкритий 11 липня 1888 року в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства.
 Пам'ятник Богдану Хмельницькому на території Міжрегіональної академії управління персоналом, автори : О. Ю. Сидорук , Б. Ю. Крилов ,2005 рік.
 Фігура гетьмана Богдана Хмельницького у багатофігурній скульптурній композиції Арки Дружби Народів.

Автономна Республіка Крим 
 Сімферополь. Пам'ятник Богданові Хмельницкому встановлений у 1954 році на вулиці, яка носить ім'я гетьмана. Скульптори Т. А. Державіна та І. Ф. Стаднюк.

Вінницька область 
 Хмільник. В м. Хмільнику пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1966 році на вулиці, яка носить ім'я гетьмана.

 Гостинне (Немирівський район). В с. Гостинне пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1970 році.

 Кукавка (Могилів-Подільський район). В с. Кукавка пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1954 році.

 Неменка (Іллінецький район). В с. Неменка пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1970 році.

Волинська область 
На території Волинської області у 1954 році споруджено чотири пам'ятники гетьману Богданові Хмельницькому:
 Берестечко. У Берестечку пам'ятник Хмельницькому споруджений на вул. Шевченка.

 Ковель. Пам'ятник Богданові Хмельницькому в Ковелі розташований на вулиці, названій на честь гетьмана.

 Любомль

 Рожище. Пам'ятник гетьманові в Рожищі встановлений на пл. Б.Хмельницького.

Дніпропетровська область 
 Дніпро. В м. Дніпро пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1953 році на проспекті Богдана Хмельницького у парку Богдана Хмельницького.

 Апостолове. В м. Апостолове пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено на вул. Лесі Українки у 1967 році.

 Жовті Води. У Жовтих Водах встановлено три пам'ятники Богданові Хмельницькому:
 вул. Богдана Хмельницького, 1960 рік
 вул. Лісова, 1960 рік
 Пам'ятник Героям визвольної війни українського народу 1648—1954 років (Б.Хмельницькому, І.Богуну, М.Кривоносу (на конях)), парк «Слави», 1960 рік. Скульптори А. Білостоцький, О. О. Супрун, архітектор В. Г. Гнєзділов.

 Кривий Ріг. У Кривому Розі також три пам'ятники гетьману:
 вул. Ватутіна, 20 (Покровський район), сквер, встановлений у 1954 р.
 вул. Старовокзальна, 45, встановлений у 1954 р.
 проспект Металургів, 16-18, парк Б.Хмельницького (Металургійний район, встановлений у 1954 р.

 Нікополь. Пам'ятник Богданові Хмельницькому в Нікополі встановлений на місці Микитинської січі, де в 1648 році його було обрано гетьманом.

 Богданівка (Павлоградський район). Пам'ятник Богданові Хмельницькому в с. Богданівка встановлений у 1975 році.

 Жовте (П'ятихатський район). Пам'ятник Богданові Хмельницькому в с. Жовте встановлений у 1954 році.

 Грушівка (Апостолівський район). В с. Грушівка пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1972 році.

 Мар'ївка (Магдалинівський район). У с. Мар'ївка встановлено пам'ятник гетьманові у 1972 році.

 Новоюлівка (Софіївський район). Пам'ятник Богданові Хмельницькому в с. Новоюлівка встановлений у 1970 році.

Донецька область 
 Донецьк. Пам'ятник Богданові Хмельницькому в Донецьку був встановлений у 1954 році до 300-річчя Переяславської ради у сквері біля БК «Ювілейний» на вулиці Великій Магістральній. Автор бронзової кінної фігури гетьмана — донецький скульптор Павло Павлович Гевеке.

 Кальміуське. Пам'ятник гетьману встановлено у 1954 році.

 Українськ. В Українську пам'ятник Хмельницькому був встановлений 14 жовтня 1964 біля шахти «Україна». Залізобетонний пам'ятник є ідентичною копією пам'ятника роботи Гевеке в Донецьку.

Житомирська область 
 Коростень. Пам'ятник — невелике погруддя на вулиці Б. Хмельницького біля залізничних колій.

 Романівка (Романівський район). У с. Романівка пам'ятник гетьману встановлено у 1967 р., скульптор Н. Нечуйвітер

Закарпатська область 
 Виноградів. Пам'ятник гетьманові Хмельницькому встановлений у центрі Виноградова.

 Буштино (Тячівський район). Пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1961 році.

 Солотвино (Тячівський район). Пам'ятник гетьману встановлено у 1954 році.

 Драгово (Хустський район). При виїзді з села Драгового встановлений пам'ятник Богданові Хмельницькому.

Запорізька область 
 Запоріжжя
 Пам'ятний знак на честь першої перемоги Богдана Хмельницького над поляками встановлений на острові Хортиця.
 В м. Запоріжжя на вул. Б.Хмельницького у 1995 р. споруджено пам'ятник гетьману

 Мелітополь. Пам'ятник Богданові Хмельницькому в Мелітополі споруджено на вул. Б.Хмельницького скульптором А.Шарафутдіновим у 1954 р.

 Токмак. У Токмаку пам'ятник гетьману споруджено у 1954 р. на вул. Шевченка

 Успенівка (Гуляйпільський район). У селі пам'ятник гетьманові споруджено у 1957 р.

Івано-Франківська область 
 Рогатин. У м. Рогатин пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1955 р.

 Залуква (Галицький район). Пам'ятник Богданові Хмельницькому у с. Залуква споруджено у 1964 р.

 Нижнів (Тлумацький район). Пам'ятник Богданові Хмельницькому у с. Нижнів споруджено у 1969 р.

 Тужилів (Калуський район). Пам'ятник Богданові Хмельницькому у с. Тужилів споруджено у 1969 р.

Київська область 
 Біла Церква. Пам'ятник Богданові Хмельницькому у Білій Церкві встановлений у парку імені Т. Г. Шевченка у 1983 році до 950-річчя міста. Скульптуру виготовили в ливарному цеху заводу «Сільмаш» ливарники П.Вовчок та І. Гаврилюк та інженер-технолог В.Гусєвим за моделлю заводського художника В.Губрія.

 Переяслав. У Переяславі є чотири монументи, присвячені гетьманові Хмельницькому:
 Бюст гетьмана на вулиці Богдана Хмельницького (1995, скульптор О. О. Ковальов, архітектор А. П. Ніколенко).
 Пам'ятник на честь 300-річчя Переяславської ради на площі Богдана Хмельницького (1961, скульптори В. П. Вінайкін, В. В. Гречаник, П. Ф. Кальницький, В. Клоков, архітектор В. Г. Гнєздилов). Зліва стоїть Богдан Хмельницький, справа — боярин Бутурлін.
 Пам'ятник на честь 325-річчя Переяславської ради на площі Переяславської Ради (1982, скульптори Б. Е. Клімушко, Є. Ю. Горбань, Ю. М. Гирич, архітектор М. М. Фещенко), центральною фігурою якого є так само Богдан Хмельницький.
 Пам'ятний знак на честь Переяславської ради з рельєфним зображенням профіля Богдана Хмельницького на площі Переяславської Ради (1954, архітектор Кавалерідзе Іван Петрович)..

Кіровоградська область 
 Кропивницький. Пам'ятник гетьманові у Кропивницькому встановлений у 1995 році посередині площі, яка носить його ім'я. Автори — скульптори А. Гончарук, О. Гончар, М. Вронський та архітектор А. Губенко.

Львівська область 
 Львів. Погруддя Хмельницького у Львові встановлене у Парку культури та відпочинку, який носить ім'я гетьмана.

 Городок. Пам'ятник гетьманові з кованої міді встановлений у 1990. році на вулиці Львівській.

 Добромиль. 1954 році пам'ятник Богданові Хмельницькому було встановлено в Добромилі. У 90-х рр. ХХ ст. його перенесено до смт Хирів Старосамбірського р-ну.

 Жидачів. В м. Жидачів є погруддя Богдана Хмельницького.

 Мостиська. В м. Мостиська залізобетонний пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1954 році в сквері біля пошти.

 Перемишляни. В Перемишлянах пам'ятник гетьману встановлено у 1954 р.

 Рава-Руська. Пам'ятник з кованої міді та мармурової крихти встановлений 1991 року на розі вулиць Львівської і Вокзальної.

 Самбір. У м. Самборі Львівської обл. є два пам'ятники гетьману Богдану Хмельницькому. Перший встановлено у 1954 р. на вул. Т.Шевченка (мармурова крихта, залізобетон). Другий був встановлений 1960 р. в с. Зарайське Самбірського р-ну. У серпні 1996 р. його перенесено до самбірської військової частини на вул. І.Франка (тепер Університет), а у жовтні 1997 р. він разом з військовою частиною мігрував на вул. Січових Стрільців, де стоїть дотепер.

 Сокаль. У Сокалі монумент гетьману споруджено у 1954 р.

 Стрий. У Стрию пам'ятник гетьману встановлено на вулиці Івана Мазепи, неподалік вулиці Богдана Хмельницького у 1954 році

 Ходорів. В м. Ходорів пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1954 року на вулиці Б. Хмельницького.

 Брюховичі (Львівська міськрада). В смт Брюховичі пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1956 р.

 Дашава (Стрийський район). В смт Дашава пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1954 р.

 Меденичі (Дрогобицький район). В смт Медениця (нині Меденичі) пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1956 році у сквері біля головної дроги. Після спорудження універмагу його перенесли на подвір'я костелу. Після того як костел повернули римо-католицькій громаді, бюст гетьмана зник. На його місці стоїть фігура Пресвятої Богородиці.

 Велика Сушиця (Старосамбірський район). У селі Велика Сушиця Старосамбірського району у 1954 році було відкрито пам'ятник Хмельницькому (погруддя).

 Володимирці (Жидачівський район). В с. Володимирці пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1954 році.

 Заболотці (Бродівський район). В с. Заболотці пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1954 році.

 Зубра (Пустомитівський район). У с. Зубра пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1954 р. Монумент перебуває в аварійному стані.

 Корчин (Радехівський район). У с. Корчин пам'ятник гетьману роботи скульптора І.Садовського встановлено у 1982 р.

 Кунин (Жовківський район). У селі Кунін споруджено два пам'ятники гетьману: один у 1965 році, другий, авторства скульптора І.Кушніра, — у 1966 році.

 Поздимир (Радехівський район). Пам'ятник Хмельницькому в селі Поздимир відкрито в 1996 році, до п'ятої річниці Незалежності.

 Стрілки (Старосамбірський район). У Стрілках в 1954 році було встановлене бронзове погруддя гетьмана. Пам'ятник не зберігся: бюст викрадений, після чого розібрано постамент.

 Топорів (Буський район). В с. Топорів пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1954 році.

Миколаївська область 
 Захарівка (Врадіївський район). Пам'ятник Богданові Хмельницькому у с. Захарівка споруджено у 1958 р.

Одеська область 
 Одеса. Відкритий 24 серпня 2002 на розі вулиць Хмельницького та Мечникова. Автори пам'ятника — одеський скульптор Олександр Князик та архітектор Володимир Глазирін.

 Кілія. Пам'ятник Богданові Хмельницькому у м. Кілія споруджено у 1958 р. на пл. Б.Хмельницького

Полтавська область 
 Кобеляки. Пам'ятник гетьманові у Кобеляках збудований у 1962 р. у парку 300-ліття Переяславської ради. Автор пам'ятника — Іван Кавалерідзе

Рівненська область 
 Рівне. У м. Рівне пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1953 р.

 Мізоч (Здолбунівський район). У смт Мізоч пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1957 р.

Сумська область 
 Дружба (Ямпільський район). У місті Дружба пам'ятник Хмельницькому встановлений у 1954 році біля вокзалу станції Хутір-Михайлівський.

 Ромни. Пам'ятник Богданові Хмельницькому в Ромнах (споруджений у 1953 р.) був відкритий після реставрації 8 травня 2009 року. Бронзове погруддя гетьмана встановлене на мармуровому постаменті.

 Дяківка (Буринський район). Пам'ятник в с. Д'яківка споруджено у 1965 р.

Тернопільська область 
 Тернопіль. Пам'ятник Богданові Хмельницькому відкритий 22 червня 1999 року на території військової частини у Промисловому мікрорайоні. Пам'ятник виготовлений з карбованої міді; автор — скульптор Роман Вільгушинський.

 Збараж. У м. Збаражі пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено на вул. Б. Хмельницького у 1954 році, скульптор Я. Чайка, архітектор В. Скочеляс.

 Зборів. У м. Зборові є два пам'ятники Богдану Хмельницькому: один біля музею, другий в парку.

 Кременець. У м. Кременці пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено на вул. Енгельса у 1954 р.

 Почаїв

 Скалат. У Скалаті пам'ятник Хмельницькому був встановлений у 1956 році.

 Скала-Подільська (Борщівський район). У смт Скала-Подільська пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлений у 1954 році. У лівій руці гетьман тримає Переяславську угоду, яку за радянських часів неодноразово відламували, у правій — булаву, спрямовану на захід.

 Товсте (Заліщицький район). В смт Товсте пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1954 р.

 Людвище (Шумський район). У с. Людвище пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1967 р.

 Рогачин (Бережанський район). У с. Рогачин пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1955 р.

 Раштівці (Гусятинський район). У с. Раштівці пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1954 р.

 Синьків (Заліщицький район). У с. Синьків (Богданівка) пам'ятник Богдану Хмельницькому споруджено у 1958 р.

 Скорики (Підволочиський район). Пам'ятник Хмельницькому у Скориках встановлено в 1963 році, автор — скульптор Я. Чайка.

Харківська область 
 Харків. Пам'ятник-погруддя гетьманові Хмельницькому встановлений на Салтівському шосе.

 Бессарабівка (Кегичівський район). У с. Бессарабівка пам'ятник Богданові Хмельницькому споруджено у 1954 р. Відреставровано у 1995 р.

Херсонська область 
 Херсон. У Херсоні пам'ятник Богданові Хмельницькому споруджено у 1954 р. — на території консервного заводу. Однак з часом цей пам'ятник було занедбано. Обласна рада козацтва під керівництвом голови облдержадміністрації Бориса Сіленкова організувала перенесення пам'ятника на територію вищого професійного училища № 2 та Козацького ліцею ім. Богдана Хмельницького, де майстри та учні училища здійснили його укріплення та повну реставрацію..

 Козацьке (Бериславський район). У смт Козацькому Бериславського району є пам'ятник Богданові Хмельницькому. Автори — скульптори І. Білокур, В. Потребенко.

 Тягинка (Бериславський район). У с. Тягинка пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1954 р.

Хмельницька область 
 Хмельницький. У Хмельницькому встановлено одразу чотири пам'ятники гетьману:
 На привокзальній площі (вулиця Проскурівська) пам'ятник Хмельницькому встановлений у 1955 році. Скульптори М.Вронський та О.Олійник;
 Кінний пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлений біля обласної філармонії (перетин вулиць Кам'янецької та Гагаріна) 28 вересня 1993 року, до 500-річчя міста. Автори — скульптор В. Борисенко, архітектор М. Копил;
 Пам'ятник гетьману на території Хмельницького інституту МАУП відкритий 28 жовтня 2007 року
 Пам'ятник гетьману (погруддя) перед Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46

 Драчі (Старокостянтинівський район). У с. Драчі пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1969 р.

 Залісці (Дунаєвецький район). У с. Залісці пам'ятник Богданові Хмельницькому встановлено у 1967 р.

Черкаська область 
 Черкаси. У м. Черкаси є три пам'ятники Богданові Хмельницькому:
 Перший встановлено у 1954 р. на вулиці Надпільній, в центрі Соборного парку. В 1993 році у зв'язку з будівництвом церкви, за ініціативою адміністрації «Водоканалу» демонтований і встановлений на території підприємства.
 Пам'ятник Богданові Хмельницькому в Черкасах відкрито 30 жовтня 1995 року до 400-річчя від дня його народження на розі бульвару Шевченка і вулиці Б.Хмельницького, композиційно завершивши однойменну площу біля Палацу культури «Дружба народів». Автори — скульптори А. С. Шаталов, А. С. Фуженко, архітектори Т. Г. Довженко, В. І. Дмитренко..
 Пам'ятник-погруддя Богдану Хмельницькому перед будівлею Черкаського національного університету. Скульптор — Фізер Іван Васильович.

 Корсунь-Шевченківський. Пам'ятник-погруддя гетьману Богдану Хмельницькому у Корсуні-Шевченківському встановлено 1967 року на честь 100-річчя верстатобудівного заводу.

 Сміла. У м. Сміла погруддя Хмельницькому відкрито у 1967 р.

Чигирин. У Чигирині є два пам'ятники Хмельницькому%
 Пам'ятник на Богдановій горі. Висота пам'ятника — 18,6 метрів. Багатофігурна скульптурна композиція внизу відтворює різні сторінки мужньої боротьби українського народу проти загарбників. Автори — скульптори О. П. Олійник і М. К. Вронський, архітектор В. Г. Гнєздилов.
 Погруддя Богдана Хмельницького перед будівлею ЗОШ № 1

 Іркліїв (Чорнобаївський район). У с. Іркліїв у 2010 встановлено пам'ятник Богданові Хмельницькому. Скульптор Іван Лавріненко зобразив гетьмана верхи на коні, а коня помістив на вістря велетенської шаблі.

 Суботів (Чигиринський район). Погруддя Хмельницького у селі Суботові встановлене 1954 року біля будівлі сільської ради. Це погруддя перенесли у якесь із сусідніх сіл, а на його місці у 1995 р. встановили нове погруддя роботи скульптора Е. М. Кунцевича.

Чернівецька область 
 Буденець (Сторожинецький район). У с. Буденець пам'ятник Хмельницькому споруджено у 1954 р., у 1962 р. проведено його реконструкцію.

Чернігівська область 
Станом на 1990 рік на Чернігівщині було 5 пам'ятників Богдану Хмельницькому — в обласному центрі місті Чернігові, містах-райцентрах Бахмачі, Борзні та Новгород-Сіверському, а також у селищі Олишівці Чернігівського району. Відтоді, додався пам'ятник у Ніжині (1993).

 Чернігів. Пам'ятник Богданові Хмельницькому у Чернігові встановлений в 1956 році у центрі скверу ім. Б.Хмельницького. Автори — скульптори І. П. Кавалерідзе, Г. Л. Петрашевич, архітектор А. А. Карнабід.

 Бахмач. Пам'ятник Б. Хмельницькому в Бахмачі споруджено на вулиці Б. Хмельницького в дні святкування 300-ї річниці Переяславської Ради. Відкрито 1955 року.

 Борзна. Пам'ятник Б. Хмельницькому в Борзні споруджено на вулиці Карла Маркса, відкрито 1954 року.

 Ніжин. Погруддя Богдана Хмельницького в Ніжині встановлено 1993 року у сквері Б. Хмельницького на вул. Я. Батюка.

 Новгород-Сіверський. Пам'ятник Богданові Хмельницькому в Новгороді-Сіверському встановлене у 1961 році до 300-річчя возз'єднання України з Росією..

 Олишівка (Чернігівський район). Пам'ятник Хмельницькому споруджено на вулиці Хмельницького, відкрито 1967 року.

Білорусь 
 Вітебськ. Пам'ятник Хмельницькому у Вітебську було зведено за часів Російської імперії на благочинні кошти. До наших днів пам'ятник не зберігся.
 Гомель Пам'ятник Богданові Хмельницькому в Гомелі встановлений у 1958 навпроти стадіону «Локомотив» на вулиці, яка носить ім'я гетьмана.

Росія 
 Омськ. Пам'ятник гетьманові встановлений на вулиці, яка носить його ім'я
 Бєлгород. 1 серпня 2014 р. встановлено пам'ятник на проспекті, що носить ім'я гетьмана
 Ровеньки (Бєлгородська область). 2002 (2004?) р встановлено погруддя гетьмана.

Примітки

Посилання 
 Козацькими шляхами — Посольство України в Чехії